Из темноты может означать: 

 В кинематографе
 «Из темноты» — американский триллер 1985 года.
 «Из темноты» — американский драматический телефильм 1994 года.
 «Из темноты» — гонконгский комедийный фильм ужасов 1995 года.
 «Из темноты» — американский фильм ужасов 2009 года.
 «Из темноты» — американский фильм ужасов 2014 года.
 «Из темноты» — ирландский фильм ужасов 2014 года.
 «Из темноты» — британский драматический мини-сериал 2015 года.

См. также 
 Из тьмы